

Code 
JOS est un code qui peut désigner :
 .

Toponyme 

 Jos, une ville du Nigeria.

Patronyme 

 Guillermo Jos del Castillo (né en 1963), un joueur argentin de rugby à XV.

Prénom

Sigle 
JOS est un sigle qui peut désigner :
 jeune objet stellaire, en astronomie, une étoile dans son stade précoce d'évolution.

Autre 
Jos peut aussi désigner :
 Livre de Josué, un livre de la Bible dont Jos est l'abréviation.

Voir aussi 
 
 Liste de prénoms néerlandais commençant pas J 

Patronyme hispanique
Abréviation